Yunnania är ett släkte av svampar. Yunnania ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Yunnania